PNB son unas siglas que pueden referirse a:

 Producto Nacional Bruto, baremo económico.
 Patrón de Navegación Básica, título que autoriza a conducir pequeñas embarcaciones.
 Asociación Por Nuestro Betis, agrupación futbolística española.
 Partido Nacional Británico, partido político neofascista del Reino Unido.
 PNB, siglas en francés que adopta el Eusko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV) en el País Vasco francés. PNB son las siglas de Parti Nationaliste Basque (en francés).